Polpetta – pietanza a base di carne
 Polpetta – personaggio di Aqua Teen Hunger Force
 Polpetta – personaggio di Mortadello e Polpetta
 Polpetta – personaggio di Tracy e Polpetta